Get Closer – album dei Seals and Crofts del 1976
Get Closer – album di Linda Ronstadt del 1982
Get Closer – album di Geva Alon del 2009
Get Closer – album di Keith Urban del 2010